Western League henviser til flere artikler:
 Western Football League – en regional fodboldliga i England.
 Western Hockey League – en ishockeyliga i Canada.